Kandlberg ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Kandlberg (Gemeinde Buchkirchen), Ortschaft von Buchkirchen, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich
 Burgstall Kandlberg, abgegangene Burganlage in der Gemeinde Ahorntal, Landkreis Bayreuth, Bayern

Siehe auch:
 Kandlberger